Imilcone Fàmea – condottiero, generale e luogotenente cartaginese
 Italo Famea – calciatore italiano